Embden puede designar los siguientes lugares geográficos:
 Un antiguo nombre de la ciudad alemana de Baja Sajonia que actualmente se denomina Emden.
 Un pueblo ubicado en el condado de Somerset en el estado estadounidense de Maine: Embden (Maine).
 Una localidad en el condado de Cass en Dakota del Norte: Embden (Dakota del Norte).

Puede referirse además al apellido de las siguientes personas:
 Gustav Embden (1874-1933), bioquímico alemán.
 Charlotte Embden (1800–1898), hermana del poeta alemán Heinrich Heine.